SBD, Sbd oz. sbd je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 AAR oznaka za Seaboard System Railroad, ameriško železničarsko podjetje
 ISO 4217 oznaka za valuto Dolar Solomonovih otokov
 San Bernardino, Kalifornija
 SBD Dauntless, strmoglavec iz druge svetovne vojne proizvajalca Douglas
 Slovensko biokemijsko društvo